Europamästerskapet i landhockey för damer 2009 var den nionde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Amsterdam i  Nederländerna och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Grupp C (nedflyttning)
Resultaten från gruppspelet är skrivit i kursiv stil.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Ryssland och Skottland flyttades ner och ersattes av Italien och Belgien till EM 2011.

Källor
Todor66.com. Arkiverad 15 december 2017.

2009
2009 i Nederländerna
Sportåret 2009
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Landhockey i Nederländerna
Sportevenemang i Amsterdam
Amsterdam under 2000-talet